Ел Саузалито има више значења:

 Ел Саузалито (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саузалито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саузалито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саузалито (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саузалито (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саузалито (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику